Völkl oder Voelkl ist Familienname folgender Personen:

 Anna Völkl (* 20. Jahrhundert), deutsche Fußballspielerin
 Anna Margareta Völkl-Maciejczyk (1946–2014), deutsche Pädagogin
 Artur Völkl (* 1947), österreichischer Rechtshistoriker
 Ekkehard Völkl (1940–2006), deutscher Historiker
 Franz Völkl (1926–2014), deutscher Wintersport-/Ski-Unternehmer
 Georg Völkl (1907–1988), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Historiker
 Georg Völkl (Architekt), deutscher Architekt, Anfang 20. Jahrhundert
 Helmut Völkl (1954), deutscher Musikwissenschaftler, Bibliothekar und Organist
 Innozenz Völkl (1719–1781), deutscher Benediktiner, 1761–1769 Abt von Weihenstephan
 Karl Völkl (1922–2014), österreichischer Althistoriker
 Richard Völkl (1921–2003), deutscher Theologe und Caritas-Wissenschaftler
 Robert Völkl (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Walter Völkl (1929–2009), österreichischer Komponist
 Wilhelm Voelkl (1862–1912), österreichischer Politiker (DnP)

Völkl ist der Name folgender Unternehmen:
 Völkl (Unternehmen), deutscher Sportartikelhersteller

Siehe auch:
 Völkel
 Voelkel